Doamna cu cățelul se poate referi la:

 Literatură
 1899 Doamna cu cățelul (Дама с собачкой) – povestire de Anton Cehov;

 Film
 1960 Doamna cu cățelul – film sovietic în regia lui Iosif Heifiț;

 Muzică, balet
 Doamna cu cățelul – balet de compozitorul Rodion Șcedrin;